La bataille de Fontenoy peut faire référence à : 
 La bataille de Fontenoy (1745), victoire française près de Fontenoy dans les Pays-Bas autrichiens (Belgique actuelle), pendant la guerre de Succession d'Autriche ; 
 La Bataille de Fontenoy, 11 mai 1745, tableau d'Horace Vernet, peint en 1828 ;
 La Bataille de Fontenoy, pièce de Jacques Prévert créée en 1933 pour la troupe de théâtre d'agit-prop Groupe Octobre ;
 La bataille de Fontenoy-en-Puisaye (841) sur le territoire de l'actuelle commune de Fontenoy (Yonne), dans la Puisaye, opposant Lothaire Ier à ses deux frères, Louis le Germanique et Charles le Chauve.

Notes et références 

Homonymie de batailles